Лос Ернандез има више значења:

 Лос Ернандез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Ернандез, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ернандез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Ернандез (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ернандез (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Ернандез (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ернандез (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ернандез (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ернандез, Ла Уерта (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ернандез (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ернандез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ернандез, Сексион лос Ернандез (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Ернандез (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ернандез (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Ернандез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ернандез (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ернандез (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Ернандез (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ернандез (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Ернандез (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику